A Equipe Beninense de Copa Davis representa Benim na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Fédération Beninoise de Lawn Tennis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Beninense)

Benim